Саймон Грин:
 Грин, Саймон Ричард (род. 1955) — английский писатель-фантаст.
 Грин, Саймон (род. 1976) — британский музыкант, более известный как Bonobo.